Lastovo – wyspa na Adriatyku
 Lastovo – miasto na wyspie Lastovo